Вутах:

 Вутах — коммуна в Германии.
 Вутах — река в Германии.